Камерный музыкальный театр Республики Адыгея имени А.А. Ханаху

385000 РА г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 61 
Тел./факс (8772) 52-41-83
http://kmtra01.ru/

История театра 
 в 1993 году - создан Камерный музыкальный театр. 
 В 2004 году - театр  удостоен чести носить имя его основателя, первого Министра культуры Республики Адыгея Адама Асхадовича Ханаху.

Значимую помощь становлению театра оказали режиссёры, дирижёры из других театров России, в частности :
 Александр Леонов - режиссёр Московского Академического Государственного детского музыкального театра им. Н. И Сац)
 Владимер Агабабов - режиссёр из Нижегородской оперы). 
 Александр Гончаров - дирижёр Краснодарского Государственного музыкального театра заслуженный деятель искусств РФ).
 Виктор Курочкин - главный режиссёр Сызранского драматического театра

Руководители театра 
Художественный руководитель - Заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Республики Адыгея СУЛЕЙМАНОВ ЮНУС ИБРАГИМОВИЧ

Балетмейстер-постановщик – Народный артист Республики Адыгея, Заслуженный артист Грузии, заслуженный деятель искусств Республики Адыгея ИСУПОВ АСЛАН МУХАРБИЕВИЧ

Инициативная творческая группа в составе - заслуженный артист Республики Адыгея ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ МАРКОВ и ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА ЛОДЯНОВА.

Репертуар театра 
 «Летучая мышь» Штрауса, 
 «Сильва» Кальмана, 
 «Веселая вдова» Легара, 
 «Моя прекрасная леди» Лоу, 
 «Колокольчик» Доницетти, 
 «Дамы и гусары» Фредро, 
 «Прекрасная Елена» Оффенбаха,
 "Ослепленные" Андрея Семенова,
 "Старомодные амуры" Андрея Семенова,
 "Фанфан, тюльпан и Аделина" Андрея Семенова.

Репертуар балетной группы 
 балет «Юная Терпсихора», 
 одноактный балет Чайковского «Франческа да Римини», 
 хореографическая картина «Невольницы Востока» на музыку Римского-Корсакова, 
 вариации из балета Минкуса «Дон-Кихот» 
 хореографическая картина «Свет земли моей» на музыку М.Хупова, 
 музыкальный спектакль «Сварливая невестка» (пьеса Е.Цей, стихи Ч.Паранука, музыка М.Хупова, режиссёр Ю.Сулейманов), 
 две одноактные оперы - «Служанка-госпожа» Дж. Перголеззи и «Моцарт и Сальери» Римского-Корсакова в постановке режиссёра В.П. Дмитрова, 
 «Дуэнья» - Р.Шеридана, музыка Н.Крейтнера, А.Гончарова, 
 хореографическая мозаика «Я танцевать хочу», балетмейстер-постановщик А.Исупов, 
 музыкальная сказка А.Семенова «Приключения у Лукоморья», 
композиция к Дню Победы в ВОВ: «Ты умела ждать, как никто другой», 
постановка по пьесе французского классика Э. Ростана «Сирано де Бержерак»

Примечания 

Театры Майкопа
Музыкальные театры России
Появились в 1993 году в России
1993 год в Адыгее
Театры, основанные в 1993 году